Der zerbroch(e)ne Krug bezeichnet:

 Der zerbrochne Krug, Lustspiel von Heinrich von Kleist (1806)
 Der zerbrochene Krug (1937), deutsche Literaturverfilmung von Gustav Ucicky
 Der zerbrochne Krug (1990), deutsche Literaturverfilmung von Dieter Dorn und Gernot Roll